Sæby ist der Name folgender dänischer Ortschaften:

 Sæby (Frederikshavn Kommune)
 Sæby (Kalundborg Kommune)
 Sæby (Lejre Kommune)